Termin ALT ima više značenja.

 Alanin transaminaza, enzim
 ALT taster